Danau Besar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danau Dipatiampat, sjö, Jambi, 
 Danau Besar (sjö i Indonesien), Kalimantan Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar